Raadhuisstraat (Alphen aan den Rijn)
 Raadhuisstraat (Amsterdam)
 Raadhuisstraat (Geleen)
 Raadhuisstraat (Haarlem)
 Raadhuisstraat (Maarssen)
 Raadhuisstraat (Roosendaal)

Raadhuisstraat is ook een straatnaam in vele andere Nederlandse plaatsen.